M3I peut désigner :
 le ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire.
 l'affaire M3I.